Lessona – comune italiano
 Lessona – vino
 Alessandro Lessona – politico
 Camilla Lessona – cantante nota semplicemente come Camilla
 Michele Lessona – zoologo, divulgatore scientifico e pittore
 Lodovico Lessona – pianista